Nieciągłość Mohorovičicia – granica pomiędzy skorupą a płaszczem Ziemi
 Moho – miasto w Peru
 Moho – hiszpański zespół metalowy
 Moho – rodzaj ptaków z rodziny Mohoidae